Plawni (russisch , ukrainisch , „Röhricht“) heißen folgende Orte:

in Russland:
 Plawni (Kaliningrad) (Plawischken, 1938–1946 Plauendorf, Kreis Goldap/Ostpreußen),  Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Osjorsk

in der Ukraine:
Plawni (Reni), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Reni
Plawni (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka
Plawni (Koselschtschyna), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna